A CE-549 é uma rodovia brasileira do estado do Ceará. Localizada no município de Icapuí. Iniciando-se no entroncamento com a CE-261, Praça da Liberdade, Bairro da Mutamba, com extensão de 13,52km, finalizando no entroncamento com a  CE-534, na Praia da Redonda.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Ceará